Dardo ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Dardo (康定县) des Autonomen Bezirks Garzê der Tibeter, Provinz Sichuan, siehe Kangding
 einen italienischen Schützenpanzer, siehe Dardo (Schützenpanzer)
 Dardo, ein Zerstörer der Lampo-Klasse (1899) der Regia Marina
 Dardo, 1932–1945 Typschiff der Dardo-Klasse der Regia Marina
 einen Verlag, siehe Dardo (Verlag)
 den Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Corona Viaturas e Equipamentos